Claro Open Colsanitas 2015 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых грунтовых кортах.

Турнир-2015 является 23-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Боготе, Колумбия — с 13 по 20 апреля 2015 года.

Прошлогодними чемпионками являются:
 Одиночный турнир —  Каролин Гарсия
 Парный турнир —  Лара Арруабаррена-Весино /  Каролин Гарсия

Общая информация 
Первым номером посева в одиночном турнире стала Элина Свитолина (№ 29 в мире на тот момент). Украинская теннисистка дошла до полуфинала, где её обыграла Тельяна Перейра. В финале бразильянка встретилась с пятым номером посева Ярославой Шведовой и смогла завоевать свой дебютный титул WTA. Прошлогодняя чемпионка Каролин Гарсия не защищала свой титул. В розыгрыше турнира приняла участие одна представительница России Александра Панова, которая проиграла во втором раунде Юлии Глушко.

В парном турнире главный приз также завоевали представительницы Бразилии: Паула Кристина Гонсалвес и Беатрис Аддад Майя. Для обеих теннисисток это титул стал дебютным на турнирах WTA. Прошлогодние чемпионки Лара Арруабаррена-Весино и Каролин Гарсия не защищали свой титул.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Тельяна Перейра обыграла  Ярославу Шведову со счётом 7-6(2), 6-1.
 Перейра выигрывает дебютный титул в основном туре ассоциации.
 Шведова сыграла свой 1-й одиночный финал в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Парный турнир 
  Паула Кристина Гонсалвес /  Беатрис Аддад Майя обыграли  Ирину Фалькони /  Шелби Роджерс со счётом 6-3, 3-6, [10-6].
 Гонсалвес и Аддад Майя выигрывают свой дебютный титул в основном туре ассоциации.

См. также 
 Claro Open Colsanitas
 WTA Тур 2015
 Международные турниры WTA
 Claro Open Colombia 2015

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль турнира на сайте WTA
 

Колумбия
Теннис
Апрель 2015 года
2015